Рауль Бенсауд (, ; 22 января 1866, Понта-Делгада, Азорские острова, Португалия — 25 октября, 1938, Париж, Франция) — французский врач португальско-еврейского происхождения, гастроэнтеролог и проктолог.

Биография 
Его отец Жозе Амиель Бенсауд был португальцем еврейского происхождения, самоучкой, предпринимателем, основателем табачной фабрики на Азорских островах. Был женат на Ракель Бенслиман. Рауль имел двух старших братьев — Альфредо, в будущем известного минералога, директора созданного им института Высшей техники () в Лиссабоне и Жоакима, морского инженера и историка, который сделал весомый вклад в историю португальских морских открытий. Имел еще сестру Эстер.

Как и его два старших брата, Рауль учился в средней школе в Германии в Гамбурге. Он начал изучать медицину в Страсбурге, где обучение шло на немецком), но после успешного первого года все-таки отправился продолжать обучение в Париже в Парижском университете. Окончил его в 1891 году, был экстерном в течение 1891-1893 годов, интерном течение 1893-1897 годов. Защитил диссертацию под руководством профессора Эмиля Ашара. Диссертация Бенсауда о феномене агглютинации микробов и ее применение к патологии (серодиагностика) была отмечена наградами Академии медицины и Медицинского факультета. Ашар и Бенсауд первыми употребили термин «паратифоидные горячки». Бенсауда пригласили заведовать в том году клинической лабораторией в больнице Святого Антония (l'hôpital Saint Antoine). В 1902 году он был назначен руководителем клиники. В том же году его назначили для лечения наследника престола Португалии, который тогда жил в Париже и заболел брюшным тифом. С того времени он стал врачом, которого ценила португальская община Парижа. Он возглавлял консультационный отдел в больнице Святого Антония в течение 1904-1911 гг. Благодаря американскому филантропу Луциусу Литтаверу Бенсауд создал первый отдел проктологии во Франции, именно в больнице Святого Антония.

Умер 25 октября 1938 года в Париже от рака.

Научные достижения 
Хотя симметричный аденолипоматоз сначала описал Броди в 1846 году, а затем Мадельгун в 1888 году, но его называют опухолью Лауниса-Бенсауда, поскольку эти авторы первыми точно описали у 65 пациентов эту доброкачественную опухоль с наследственным передачей и связали ее с алкоголизмом.

Бенсауд был одним из первых, кто использовал электрически освещенные эндоскопы для исследования пищеварительного тракта, усовершенствовал анусоскопы и ректоскопы. Он ввёл во Франции лечение геморроя с помощью склерозирующих инъекций. Был сторонником использования субнитрата висмута для лечения многих заболеваний желудочно-кишечного тракта. Способствовал развитию рентгенологических исследований пищеварительной системы. Основал французскую школу проктологии.

Основные научные работы 
 Le phénomène de l'agglutination des microbes et ses applications à la pathologie (Le sérodiagnostic) Thèse, Paris 1897.
 Examen clinique du sang, par Raoul Bensaude, Paris: J. Rueff, 1900.
 L'adéno-lipomatose symétrique à prédominance cervicale / Pierre Launois, R. Bensaude / St Dizier: impr. Thévenot , 1904.
 Le radiodiagnostic des sténoses du gros intestin, Paris: J. B. Baillière , 1917.
 Rectoscopie: Sigmoïdoscopie. Traité d'endoscopie recto-colique. Masson et Cie, Paris 1919, 1926. «Ouvrage couronné par l'Académie de médecine.»
 Traité des maladies de l'intestin vol.I-IV., Masson Paris, 1931, 1932, 1935, 1939.
 Les hemorroïdes & leur traitement, Paris: L'Expansion scientifique de française , 1930.
 Cancer des colons, Paris: Masson , 1932.
 L'Actinomycose anorectale primitive, Paris, Masson, (1933). In-8°, 27 p.
 Le Cancer de l'anus, Paris: Masson, (1934).
 Les hémorroïdes et leur traitement. L'Expansion scientifique de française, 1950.

Семья 
Женился на Перл Розалинде Харрис в 1902 году. Имел старшего сына Жака Вольфа Гарриса. Младший из их сыновей, Альфред, был одним из основателем Французского общества проктологии в 1958 году. В семье еще была дочь Элизабет. Внук Рауль-Жак Бенсауд также стал гастроэнтерологом.

Источники 
 Martin J. Synnott Raoul Bensaude of Paris in American Journal of Digestive Disease and Nutrition, 1936, Volume 3, Number 4, гг. 262-267. 
 Khalid Al Aboud THE PROBLEM OF SYNONYMS; SYMMETRIC MULTIPLE LIPOMATOSIS. Our Dermatol Online. 2012; 3(3): 237-238 
 Richard Kohn (2003) pp278–279 in L’activité scientifique des médecins juifs en France depuis 1789 dans Mélanges d’histoires de la médecine hébraïque. Etudes choisies de la Revue d’Histoire de la Médecine Hébraïque (1948-1985). Gad Freudenthal, Samuel S. Kottek eds., Leyde, BRILL Academic Publishers.

Медики Франции
Доктора медицины
Умершие в Париже
Умершие от рака
Выпускники Парижского университета